

Geografia

Austria 
 Annaberg – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Annaberg-Lungötz – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein

Niemcy 
 Annaberg – były powiat w kraju związkowym Saksonia
 Annaberg-Buchholz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Polska 

Dawne nazwy miejscowości:
 Chałupki
 Góra Świętej Anny (obecnie dodatkową nazwą miejscowości w języku niemieckim jest Sankt Annaberg)
 Obóz pracy przymusowej Annaberg
 Jelenino

Ukraina 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nagórne